Alvares steht für:

 Álvares, einen portugiesischen Familiennamen
 Alvares (Fluss), einen Fluss in Spanien
 Alvares (Góis), eine Gemeinde in Portugal

Siehe auch:
 Alvarez